Tobruk – miasto portowe we wschodniej Libii
 Tobruk – polski statek handlowy
 Tobruk – niemiecki schron bojowy Ringstand 58c z okresu II wojny światowej
 Tobruk – czesko-słowacki film wojenny z 2008 roku
 Tobruk – amerykański film wojenny z 1967 roku

Zobacz też 
 Bitwa o Tobruk – bitwa w czasie wojny włosko-tureckiej w 1911 r.
 Bitwa o Tobruk – bitwa w czasie II wojny światowej
 Szczury Tobruku – pogardliwa nazwa żołnierzy walczących w obronie twierdzy Tobruk.